Hans Janmaat, Nederlands politicus
Groep Janmaat, de eenmansfractie in de Tweede Kamer van Hans Janmaat
Alice Janmaat, Nederlands golfster
Daryl Janmaat, Nederlands voetballer
Sicco Janmaat, Nederlands oud-schaatser